Орацио ди Джампаоло Бальони  (р. 1493 г., Перуджа — ум. 22 мая 1528 г., Неаполь) — итальянский кондотьер.

Биография 
Происходил из семьи Бальони. Воевал в войне Коньякской лиги на стороне Франции и Папской области в составе «Чёрных отрядов», которые возглавил после смерти Джованни делле Банде Нере в 1526 году.

Папа Климент VII за падение Перуджи заключил его в замке Святого Ангела. Он помогает Ренцо де Чери в организации обороны Рима от имперских войск. Укрывшись в замке Святого Ангела, стал свидетелем разграбления города.

В июле 1527 года по просьбе республики Флоренция возглавил «Чёрные отряды» с которыми участвовал в осаде Неаполя.. 22 мая был убит пикой ландскнехта во время засады у ворот Святого Януария.

Примечания 

Участники Итальянских войн
Бальони